Манда — язык, относящийся к дравидийской семье языков. Распространён в Индии в округе Калаханди, штат Одиша. Количество говорящих — 4040 человек (2000). Наиболее близкородственным языком является язык пенго. Язык стал известен западным учёным только в 1964 г. В настоящее время языку угрожает опасность со стороны языка Ория, носители которого являются билингвами.

Примечания 

Дравидийские языки
Языки Индии